Пыжова — женская форма фамилии , топоним.

Известные носители 
 Пыжова, Алевтина Дмитриевна (1936—2021) — русский наивный художник, ставшая известной в 2000 годах.
 Пыжова, Ольга Ивановна (1894—1972) — советская актриса театра и кино, педагог, режиссёр.

 Пыжова — деревня в Октябрьском районе Курской области.